Джигда́ — село на реке Мая в Аяно-Майском районе Хабаровского края, в 224 км от райцентра Аян.

География 

Джигда стоит на реке Мая, примерно в 40 км к югу от села Нелькан.

Население

Экономика 
Участок Нельканского предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, школа, детсад-ясли, библиотека, дом культуры, сельская администрация.

Связь 
Работает сотовая связь (Мегафон).

Ссылки 
 Система «Налоговая справка»
 Джигда в Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Аяно-Майского района